13-е Боливарианские игры проходили с 17 по 24 октября 1997 года в Арекипе (Перу). В соревнованиях приняли участие 1710 спортсменов из 6 стран.
В церемонии открытия состоялась 17 октября 1997 года на стадионе Монументаль де ла Универсидад Насьональ Сан-Агустин в Арекипе, Перу. Игры были официально открыты Перуанским президентом Альберто Кэнъя Фухимори. Факел нёс 70-летний бывший велосипедист Эрнан Льерене, который выиграл 4 золотые медали на Боливарианских играх 1947-48 годов и ещё одну золотую медаль на Боливарианских играх 1951 года.

Страны-участницы 

  (324)
  (304)

  (285)
  (103)

  (488)
  (491)

В скобках — количество участников от тои или иной страны на играх.

Виды спорта 

1: Выставочное мероприятие.
2: В соревнованиях участвовали молодёжные сборные (U-17).

Итоги Игр

Ссылки 
 Кратко о Боливарианских играх
 Неделя в новостях
 Тревожный забой национального спорта

1997
Международные спортивные соревнования в Перу
Октябрь 1997 года
Спорт в Перу в 1997 году